Okręty US Navy o nazwie USS  "Detector":
 Pierwszy  był trałowcem przybrzeżnym. Zwodowany 29 maja 1941.
 Drugi  był trałowcem. Zwodowany 5 grudnia 1952.

Detector